The Barrets of Wimpole Street – opera teatrale di Rudolf Besier del 1930
 La famiglia Barrett (The Barretts of Wimpole Street) – film del 1934 diretto da Sidney Franklin
 Il grande amore di Elizabeth Barrett (The Barretts of Wimpole Street) – film del 1957 diretto da Sidney Franklin